Głowy (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Głowy (Kujavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Żniński, woiwodschap Kujavië-Pommeren